Dole steht für:

 Dole (Kanal), überdeckter Kanal, Sinkkasten
 Straßenablauf in der Schweiz und Teilen Südwestdeutschlands
 Marke für Obst und Gemüse der Dole Food Company

— geografische Objekte:
 Dole, Stadt im französischen Département Jura
 La Dôle, zweithöchster Berg des Schweizer Jura
 Dole (Insel), Insel in Lettland
 Arrondissement Dole, Verwaltungseinheit im französischen Département Jura
 Kanton Dole-Nord-Est, Verwaltungseinheit im französischen Département Jura
 Kanton Dole-Sud-Ouest, Verwaltungseinheit im französischen Département Jura

— Personen:
 Bob Dole (1923–2021), US-amerikanischer Politiker (Kansas)
 Elizabeth Dole (* 1936), US-amerikanische Politikerin (North Carolina)
 George S. Dole (1885–1928), US-amerikanischer Ringer
 James Dole (1877–1958), US-amerikanischer Unternehmer
 Sanford Dole (1844–1926), US-amerikanischer Politiker und Jurist (Hawaii)
 Vincent Dole (1913–2006), US-amerikanischer Mediziner

Dolé steht für:

 Dolé (Goroubankassam), Weiler in der Gemeinde Goroubankassam in Niger
 Dolé (Guéchémé), Weiler in der Gemeinde Guéchémé in Niger
 Dolé (Guidan Sori), Dorf in der Gemeinde Guidan Sori in Niger
 Dolé, Dorf in der Gemeinde Say in Niger, siehe Dollé (Say)
 Dolé (Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger
 Dolé, Wasserstelle in der Gemeinde Tabelot in Niger, siehe Dolétane
 Dolé (Tounouga), Dorf in der Gemeinde Tounouga in Niger

Dôle steht für:

 Dôle (Wein), Rotwein
 La Dôle, Berg im Schweizer Jura
 Sender La Dôle, Fernseh- und UKW-Hörfunksender in der Schweiz

Siehe auch:
 Dohle (Begriffsklärung)
 Dhole, der asiatische Rothund
 Dolle
 Doles